La Aisha Buhari Cup 2021 est un tournoi de football féminin sur invitation qui se déroule à Lagos au Nigeria. Il est nommé en l'honneur d'Aisha Buhari, l'épouse du président Muhammadu Buhari.

Rassemblant le Nigeria, l'Afrique du Sud , le Cameroun, le Ghana, le Mali et le Maroc , il a lieu du 15 au . Les rencontres se déroulent à la Mobolaji Johnson Arena et à l' à Lagos.

La compétition est remportée par l'Afrique du Sud.

Équipes

Déroulement de la compétition 

|}

Buteuses 
2 buts
  Linda Motlhalo
 Vivian Ikechukwu
 

1 but
Buts contre son camp

Notes et références 

Football au Nigeria en 2021
Compétition internationale féminine de football
Sport en septembre 2021
Compétition de football au Nigeria
Football féminin au Nigeria